«Айва» — декоративный натюрморт ленинградского живописца Виктора Кузьмича Тетерина (1922—1991), на котором изображены плоды айвы и чайник на серебряном подносе.

История 
Написанный в 1966 г. в ходе очередной поездки В. Тетерина в Гурзуф, натюрморт «Айва» (иногда упоминается как «Айва и чайник») стал одной из знаковых работ для художника, которыми был отмечен заметный перелом в его творчестве. Композиция работы решена автором бесхитростно, «в упор», что вполне соответствовало эстетике «шестидесятников». Плоды айвы и чайник на серебряном подносе приближены к зрителю, занимают почти всю плоскость холста. Колорит сочный, декоративный, письмо отличается широтой, раскованностью и смелостью живописного обобщения. Тетерин впервые сумел, по его собственному выражению, «понять Матисса», то есть освоить, приспособить для осуществления собственных замыслов декоративно-изобразительные принципы французского живописца, так давно уже его занимавшие. В «Айве», а также в написанных тогда же «Южном натюрморте», пейзажах «Оливковая роща», «Дом с балконами» (все 1966) впервые так мощно проявились свобода самовыражения художника, лёгкость исполнения и раскрепощённость живописи наряду с убедительностью пластического языка. Плоды айвы написаны Тетериным с необыкновенной живописной энергией.

По мнению Г. И. Чугунова, это был настоящий взлёт в развитии дарования художника, источники которого виделись в собственном творческом росте живописца и крымской природе, напоённой солнцем и светом, хотя, быть может, и понятой сквозь призму творчества Матисса. Отныне художник основное внимание будет уделять цвету, ритмической организации холста, передаче световоздушной среды. Этим задачам будут подчинены достаточно условные композиция и рисунок. По меткому замечанию Г. И. Чугунова, искусству Виктора Тетерина совершенно не свойственен драматизм. Бурные стихийные явления так же далеки от художника, как и обострённость душевной жизни человека. В этом заключается своеобразие и особая притягательность его творчества. По складу своего характера, мировоззрению, склонностям художник стремился к изображению единства природы и человека, они диктовали ему непреодолимое желание искать в устройстве окружающего мира гармонию, душевную ясность, незамутнённость духовной жизни.

Впервые натюрморт был представлен в 1972 году в Ленинграде на выставке одиннадцати ленинградских художников в новом выставочном зале Союза художников РСФСР на Охте. В 1988 году картина демонстрировалась в выставочных залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР на совместной выставке произведений Виктора Тетерина и Евгении Антиповой. В 1997 году картина экспонировалась в Мемориальном музее Н. А. Некрасова на выставках «Художники круга 11-ти» и «Памяти учителя», посвящённой творчеству ленинградских художников — воспитанников мастерской А. А. Осмёркина.

Картина В. Тетерина «Айва и чайник» неоднократно воспроизводилась в литературе, в частности, в книгах «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» (2007) и «Ленинградская школа живописи. Очерки истории» (2019).

См. также 

 Виктор Кузьмич Тетерин
 Ленинградский Союз художников

Примечания

Источники 
 Каталог выставки одиннадцати ленинградских художников. — Л: Художник РСФСР, 1976. — С.18.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — С.424.
 Мочалов Л. Виктор Тетерин. — Л.: Художник РСФСР, 1982.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — С.130.
 Виктор Кузьмич Тетерин. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1988. — С.6, 27.
 Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Рисунок. — Санкт-Петербург: ЗАО «ПОНИ», 1999.
 Памяти учителя. Выставка петербургских художников — учеников мастерской А. А. Осмёркина. СПб, Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1997. С.4,5.
 Художники круга 11-ти. СПб: Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 2001. С. 3.
 Иванов, С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб, НП-Принт, 2007. С.72—73.
 Иванов, С. В. Тихая жизнь за ленинградским столом // Петербургские искусствоведческие тетради. Выпуск 23. СПб, 2012. С.90—97.
 Иванов С. В. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб, Галерея АРКА, 2019. С.56—57.

Ссылки 
 Иванов С. В. Тихая жизнь за ленинградским столом.
 Виктор Кузьмич Тетерин (1922—1991). Биография и библиография. 

Картины Виктора Тетерина
Картины из частных собраний
Натюрморты